Albrecht IV. je jméno těchto panovníků:
 Albrecht IV. Bavorský (Moudrý; 1447–1508), bavorsko-mnichovský vévoda
 Albrecht IV. Habsburský (Bílý; 1188–1239), hrabě z Aargau a z Horního Alsaska
 Albrecht IV. Rakouský (1377–1404), rakouský vévoda

Rozcestníky - panovník